Anders Andersson (1875–1945) olimpiai ezüstérmes (1920) svéd sportlövő
 Anders Andersson (1937–1989) olimpiai ezüstérmes (1964) svéd jégkorongozó
 Anders Andersson (1952–) svéd kajakozó, olimpikon
 Anders Andersson (1974–) svéd válogatott labdarúgó
 Anders Andersson svéd motorversenyző